Домінанта (від , дієприкметник теперішнього часу від , таке ж походження як домінантність, домінування)

 Домінанта (архітектура)
 Домінанта (біологія)
 Домінанта (література) 
 Домінанта (музика)
 Домінанта (психологія)